Don Coleman (acteur) (1893-1985), acteur américain du cinéma muet
 Don Coleman (athlétisme) (né en 1951), sprinteur